Die Elitserien-Saison 1988/89 war die 14. Spielzeit der schwedischen Eishockey-Elitserien. Schwedischer Meister wurde zum zwölften Mal in der Vereinsgeschichte der Djurgårdens IF, während der IF Björklöven in die zweite Liga abstieg.

Reguläre Saison

Modus 
Zunächst fand eine Hauptrunde mit Hin- und Rückspiel statt, in der jede der zwölf Mannschaften 22 Spiele absolvierte. Anschließend mussten die zwei Letztplatzierten in der Allsvenskan gegen die besten Mannschaften der zweiten Liga um den Klassenerhalt antreten, während die anderen zehn Mannschaften weitere 18 Spiele (jeweils Hin- und Rückspiel gegen jeden anderen Gegner) absolvierten, wobei die Ergebnisse aus den vorherigen Begegnungen übernommen wurden. Die acht besten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für die Play-offs, während die Spielzeit für die beiden Letztplatzierten der Fortsetzungsrunde beendet war. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Fortsetzungsrunde

Topscorer 
Abkürzungen: T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte

Play-offs 
Die Viertelfinale und Halbfinale wurden im Modus „Best-of-Three“, das Finale im Modus „Best-of-Five“ ausgetragen.

Turnierbaum

Schwedischer Meister

All-Star-Team

Auszeichnungen 
 Guldpucken (bester schwedischer Spieler) – Kent Nilsson, Djurgårdens IF
 Guldhjälmen (Most Valuable Player) – Anders Eldebrink, Södertälje SK
 Bester Torjäger – Lars-Gunnar Pettersson, Luleå HF
 SICO:s guldpipa (bester Schiedsrichter) – Kjell Lind

Weblinks 
 Elitserien - offizielle Homepage (schwedisch)
 Die Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

SHL-Saison
Eishockeysaison 1988/89